Sczesny ist der Familienname folgender Personen:

 Vivien Sczesny (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Werner Sczesny (* 1960), deutscher Generalmajor